Europa Europa – międzynarodowy kanał filmowy, obecnie funkcjonujący pod nazwą CBS Europa
 Europa, Europa – nominowany do "Oscara" filmowy dramat wojenny w reżyserii Agnieszki Holland z 1990 r.